Описано около 300 видов шмелей из примерно 40 подродов. Данный список составлен на основе списка шмелей мировой фауны и использован в их современной филогении. Виды сгруппированы в подрода согласно недавней их ревизии .

Alpigenobombus 
 Bombus angustus
 Bombus breviceps
 Bombus genalis
 Bombus grahami
 Bombus kashmirensis
 Bombus nobilis
 Bombus wurflenii

Alpinobombus 
 Bombus alpinus
 Bombus balteatus
 Bombus hyperboreus
 Bombus neoboreus
 Bombus polaris

Bombias 
 Bombus auricomus
 Bombus confusus
 Bombus nevadensis

Bombus sensu stricto 

 Bombus affinis
 Bombus cryptarum
 Bombus franklini
 Bombus hypocrita
 Bombus ignitus
 Bombus lucorum
 Bombus magnus
 Bombus patagiatus
 Bombus sporadicus
 Bombus terrestris
 Bombus terricola
 Bombus terricola occidentalis
 Bombus tunicatus

Cullumanobombus 
 Bombus baeri
 Bombus brachycephalus
 Bombus coccineus
 Bombus crotchii
 Bombus cullumanus
 Bombus ecuadorius
 Bombus fraternus
 Bombus funebris
 Bombus griseocollis
 Bombus handlirschi
 Bombus haueri
 Bombus hortulanus
 Bombus macgregori
 Bombus melaleucus
 Bombus morrisoni
 Bombus robustus
 Bombus rohweri
 Bombus rubicundus
 Bombus rufocinctus
 Bombus semenoviellus
 Bombus tucumanus
 Bombus unicus
 Bombus vogti

Kallobombus 

 Bombus soroeensis

Megabombus 
 Bombus argillaceus
 Bombus bicoloratus
 Bombus consobrinus
 Bombus czerskii
 Bombus diversus
 Bombus gerstaeckeri
 Bombus hortorum
 Bombus irisanensis
 Bombus koreanus
 Bombus longipes
 Bombus melanopoda
 Bombus portchinsky
 Bombus religiosus
 Bombus ruderatus
 Bombus saltuarius
 Bombus securus
 Bombus senex
 Bombus supremus
 Bombus sushkini
 Bombus tichenkoi
 Bombus trifasciatus
 Bombus ussurensis

Melanobombus 

 Bombus eximius
 Bombus festivus
 Bombus formosellus
 Bombus friseanus
 Bombus incertus
 Bombus keriensis
 Bombus ladakhensis
 Bombus lapidarius
 Bombus miniatus
 Bombus pyrosoma
 Bombus richardsiellus
 Bombus rufipes
 Bombus rufofasciatus
 Bombus semenovianus
 Bombus sichelii
 Bombus simillimus
 Bombus tanguticus

Mendacibombus 
 Bombus avinoviellus
 Bombus convexus
 Bombus defector
 Bombus handlirschianus
 Bombus himalayanus
 Bombus makarjini
 Bombus marussinus
 Bombus mendax
 Bombus superbus
 Bombus turkestanicus
 Bombus waltoni

Orientalibombus 
 Bombus braccatus
 Bombus funerarius
 Bombus haemorrhoidalis

 Psithyrus 

 Bombus ashtoni Bombus barbutellus Bombus bellardii Bombus bohemicus Bombus branickii Bombus campestris Bombus chinensis Bombus citrinus Bombus coreanus Bombus cornutus Bombus expolitus Bombus ferganicus Bombus fernaldae Bombus flavidus Bombus insularis Bombus maxillosus Bombus monozonus Bombus morawitzianus Bombus norvegicus Bombus novus Bombus perezi Bombus quadricolor Bombus rupestris Bombus skorikovi Bombus suckleyi Bombus sylvestris Bombus tibetanus Bombus turneri Bombus variabilis Bombus vestalis Pyrobombus 

 Bombus abnormis Bombus ardens Bombus avanus Bombus beaticola Bombus bifarius Bombus bimaculatus Bombus biroi Bombus brodmannicus Bombus caliginosus Bombus centralis Bombus cingulatus Bombus ephippiatus Bombus flavescens Bombus flavifrons Bombus frigidus Bombus glacialis Bombus haematurus Bombus huntii Bombus hypnorum Bombus impatiens Bombus infirmus Bombus infrequens Bombus jonellus Bombus jonellus hebridensis Bombus kotzschi Bombus lapponicus Bombus lapponicus sylvicola Bombus lemniscatus Bombus lepidus Bombus luteipes Bombus melanopygus Bombus mirus Bombus mixtus Bombus modestus Bombus monticola Bombus oceanicus Bombus parthenius Bombus perplexus Bombus picipes Bombus pratorum Bombus pressus Bombus pyrenaeus Bombus rotundiceps Bombus sandersoni Bombus sitkensis Bombus sonani Bombus subtypicus Bombus taiwanensis Bombus ternarius Bombus vagans Bombus vandykei Bombus vosnesenskii Bombus wilmattae Sibiricobombus 
 Bombus asiaticus Bombus morawitzi Bombus niveatus Bombus oberti Bombus obtusus Bombus sibiricus Bombus sulfureus Subterraneobombus 
 Bombus amurensis Bombus appositus Bombus borealis Bombus distinguendus Bombus fedtschenkoi Bombus fragrans Bombus melanurus Bombus personatus Bombus subterraneus Bombus tschitscherini Thoracobombus 

 Bombus anachoreta Bombus armeniacus Bombus atratus Bombus atripes Bombus bellicosus Bombus brasiliensis Bombus brevivillus Bombus dahlbomii Bombus deuteronymus Bombus digressus Bombus diligens Bombus excellens Bombus exil Bombus fervidus Bombus fervidus californicus Bombus filchnerae Bombus hedini Bombus honshuensis Bombus humilis Bombus imitator Bombus impetuosus Bombus inexspectatus Bombus laesus Bombus medius Bombus mesomelas Bombus mexicanus Bombus mlokosievitzii Bombus morio Bombus mucidus Bombus muscorum Bombus opifex Bombus opulentus Bombus pascuorum Bombus pensylvanicus Bombus pensylvanicus sonorus Bombus persicus Bombus pomorum Bombus pseudobaicalensis Bombus pullatus Bombus remotus Bombus rubriventris Bombus ruderarius Bombus schrencki Bombus steindachneri Bombus sylvarum Bombus transversalis Bombus tricornis Bombus trinominatus Bombus velox Bombus veteranus Bombus weisi Bombus zonatus''

Примечания 

Списки таксонов перепончатокрылых